7-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-1995/96 — турнир среди 16 клубов Высшей лиги.

Чемпионом в 7-й раз подряд стало тбилисское «Динамо», опередившее на 11 очков серебряного призёра — «Маргвети» из Зестафони. Третье место занял «Колхети-1913» из Поти.

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 На RSSSF
 На WildStat

1995/1996
Грузия
Грузия
1995 год в Грузии
Спорт в Грузии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996